Walter Lesch ist der Name folgender Personen:

* Walter Lesch (Regisseur) (1898–1958), Schweizer Regisseur und Autor
 Walter Lesch (Fußballspieler) (1923–2013), deutscher Fußballspieler 
 Walter Lesch (Theologe) (* 1958), deutscher römisch-katholischer Theologe